Mecze Mistrzostw Świata w grupie D odbyły się w dniach 13, 18, 19 i 23 czerwca. Rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem toczyła się między Niemcami (gospodarzami z MŚ 2006), Australią, Serbią oraz Ghaną.

Drużyny z grupy D w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy C.

Tabela

Mecze

Serbia – Ghana

Niemcy – Australia

Niemcy – Serbia

Ghana – Australia

Australia – Serbia

Ghana – Niemcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010